Колонија Сан Хосе има више значења:

 Колонија Сан Хосе (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Сан Хосе, Тринидад Тапија (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Хосе, Сан Хосе (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Хосе, Баранка Моча (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Хосе (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Сан Хосе, Амплијасион Ло де Вега (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику